Jméno a příjmení Oldřich Král má více nositelů:

 Oldřich Král (1930–2018) – český sinolog a překladatel
 Oldřich Král (zpěvák) (* 1948) – český zpěvák
 Oldřich Král (archivář) (1907–1973) – český tajemník Československé církve husitské a archivář